Ordine di San Pietro di Cettigne – ordine dinastico della casata dei Petrović-Njegoš
 Ordine di San Pietro – onorificenza pontificia soppressa
 Ordine degli Avvocati di San Pietro – onorificenza pontificia soppressa